Henke ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Henke ist eine Familiennamensvariante des deutschen männlichen Vornamens Heinrich. Zu näherer Erklärung siehe dort.

Namensträger

A 
 Adolph Henke (1775–1843), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Alfred Henke (1868–1946), deutscher Politiker (USPD)
 Andreas Henke (* 1962), deutscher Politiker (Die Linke)
 Angela Henke (* 1978), deutsche Juristin und Richterin
 Anna Christine Henke (1753–1827), deutsche Schauspielerin
 Anton Henke (1854–1918), deutscher Tier- und Landschaftsmaler
 Auguste Henke (1867–1951), deutsche Politikerin (DVP), MdL Oldenburg

B 
 Bodo Henke (* 1937), deutscher Maler und Bildhauer
 Brad William Henke (1966–2022), US-amerikanischer Schauspieler

C 
 Christian Joseph Henke (1885–1958), niederländischer Maler und Zeichner

D 

 Dorit Henke (* 1953), deutsche Schauspielerin

E 
 Eduard Henke (1783–1869), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Erich Henke (* 1931), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)

 Eugenio Henke (1909–1990), italienischer Admiral und Geheimdienstmitarbeiter

F 
 Franziska Henke (* 1988), deutsche Filmkomponistin, siehe Freya Arde

G 
 Gebhard Henke (* 1955), deutscher Filmproduzent, Medienmanager und Hochschullehrer
 Georg Henke (1908–1986), deutscher Widerstandskämpfer

 Gottlieb Christian Henke (1743–nach 1814), deutscher Schauspieler
 Guido Henke (* 1964), deutscher Politiker

H 
 Hans Jochen Henke (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Philipp Konrad Henke (1752–1809), deutscher Theologe
 Herbert Henke (1913–1999), sowjetischer Schriftsteller und Dichter
 Hermann Henke (1890–1972), deutscher Politiker (CDU)
 Holger Henke (* 1960), deutsch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Horst-Eberhard Henke (1927–2008), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hugo Henke (1888–1945), deutscher Politiker (KPD)

J 
 Jana Henke (* 1973), deutsche Schwimmerin
 Jörg Henke (* 1961), deutscher Politiker (AfD)

K

L 
 Lena Henke (* 1982), deutsche Bildhauerin, Fotografin und Installationskünstlerin
 Lore Henke (1909–1986), deutsche Fotografin und Spielzeugsammlerin

M 
 Matthias Henke (* 1953), deutscher Musikwissenschaftler
 Mel Henke (1915–1979), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist

N

O 
 Oswald Henke (* 1967), deutscher Sänger, Komponist und Autor

P 
 Peggy Henke (* 1969), deutsche Filmemacherin und ehemalige Leistungssportlerin

R 
 Rainer Henke (* 1951), deutscher Klassischer Philologe
 Richard Henke (1900–1963), österreichischer Chemiker und Erfinder
 Rita Henke (* 1952), deutsche Politikerin (CDU), MdL Sachsen
 Robert Henke (* 1969), deutscher Tongestalter, Musikproduzent und Hochschullehrer

 Rudolf Henke (* 1954), deutscher Ärztefunktionär und Politiker (CDU)

S 
 Sandra Henke (* 1973), deutsche Schriftstellerin
 Sarah Henke (* 1982), deutsche Köchin
 Silvia Helene Henke (* 1964), deutsche Autorin
 Svatopluk Henke (* 1952), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Swantje Henke (* 1971), deutsche Schauspielerin

T 
 Thomas Henke (* 1972), deutscher Medienkünstler

U 
 Ursula Renner-Henke (* 1951), deutsche Germanistin und Kulturwissenschaftlerin

V 
 Vanessa Henke (* 1981), deutsche Tennisspielerin

W 
 Walter Henke (1905–1991), deutscher Schachkomponist
 Werner Henke (1909–1944), deutscher Marineoffizier

 Willy Henke (1902–nach 1943), deutscher SA-Führer
 Winfried Henke (* 1944), deutscher Anthropologe
 Wolfgang Henke (* 1941), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Henke (Band), deutsche Band
 Hencke
 Thaddäus Haenke (1761–1816), böhmisch-österreichischer Universalgelehrter

Familienname
Deutscher Personenname
Germanischer Personenname